Новокра́сный — топоним:

 Новокрасный — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Новокрасный — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края